Elimination Chamber – evento di wrestling organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Elimination Chamber – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2018 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2019 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – edizione del 2020 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment 
 Elimination Chamber – tipo di incontro nel wrestling